Ranella är ett släkte av snäckor. Ranella ingår i familjen Ranellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Ranella